

Struttura del casato
Si includono anche i rami che discesero dai Welfen cadetti per una visione d'insieme maggiormente completa.

Ascendenza obertenga

Linea di successione
La tavola qui di seguito riporta la discendenza dagli Obertenghi, la suddivisione rispetto al ramo Welfen e, in grassetto, i podestà, poi signori e infine duchi estensi.

Tavole analitiche

Marchesi d'Este

Marchesi d'Este ramo cadetto

Ramo Ducale

Este di San Martino

Este di Montecchio
Ramo morganatico.
Il duca Alfonso I donò al figlio Alfonso il territorio di Montecchio e lo costituì nel suo testamento feudo privilegiato per i cadetti della sua casa. Alfonso d'Este fu pertanto il capostipite del breve ramo cadetto (illegittimo) degli Este di Montecchio.

Este di Scandiano
Nel 1643 il duca Francesco I investe lo zio principe Luigi I del Marchesato di Scandiano con facoltà di trasmissione a titolo oneroso ai legittimi eredi. L'investitura del Marchesato dà inizio al ramo cadetto degli Este di Scandiano.

Austria-Este

Con la morte di Francesco V, senza discendenza, le pretensioni dinastiche passarono al cugino Francesco Ferdinando. Francesco V gli lasciò in eredità i suoi averi imponendo la denominazione "Austria-Este" per i suoi discendenti. Tuttavia, in seguito all'uccisione di Francesco Ferdinando, lo zio di quest'ultimo - l'imperatore Francesco Giuseppe I - trasmise i diritti estensi al nipote, il futuro imperatore Carlo I, che il 16 aprile 1917 concesse poi il titolo al figlio secondogenito Roberto.

Note

Bibliografia

Voci correlate
 Dispense della prima serie delle Famiglie celebri italiane
 Armoriale di casa d'Este
 Obertenghi
 Austria-Este
 Signoria di Ferrara
 Ducato di Ferrara
 Ducato di Modena e Reggio
 Ducato di Reggio
 Ducato di Massa e Principato di Carrara
 Duchi di Ferrara
 Duchi di Modena e Reggio
 Delizie estensi
 Monastero del Corpus Domini
 Luoghi di sepoltura degli Estensi
 Cratere d'Este
 Tavole genealogiche della Casa dei Welfen
 Tavole genealogiche della Casa d'Asburgo
 Vecchi Welfen
 Devoluzione di Ferrara

Altri progetti

Collegamenti esterni

Este
Este